Râul Vaslui se poate referi la:

 Vaslui - afluent al râului Bârlad, numit și Râul Vasluieț
 Vaslui - afluent al râului Oltișor